Die Hamilton Spectator Trophy ist eine Trophäe der Ontario Hockey League für das Team, das die reguläre Saison mit den meisten Punkten abschließt. Zur Saison 1957/58 wurde die Trophäe in der Ontario Hockey Association erstmals vergeben. Stifter der Trophäe war The Hamilton Spectator, eine Tageszeitung aus Hamilton.

Gewinner

Gewinner vor 1958 
Die Hamilton Spectator Trophy wurde erst zur Saison 1957/58 eingeführt. Die folgende Aufzählung enthält die punktbesten Teams vor dieser Spielzeit:

Quelle 
 Ontario Hockey League Media Information Guide 2014–2015, S. 138.

OHL-Trophäe